Второй этап Кубка мира по биатлону 2013/2014 прошёл в австрийском Хохфильцене (пт, 6 декабря — вс, 8 декабря 2013 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 03:00).

Результаты

Женский спринт 
Гонка прошла 6 декабря 2013 года.

Мужской спринт 
Гонка прошла 6 декабря 2013 года.

Женская эстафета 
Гонка прошла 7 декабря 2013 года.

Мужская эстафета 
Гонка прошла 7 декабря 2013 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 8 декабря 2013 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 8 декабря 2013 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после второго этапа.

Лучшие личные результаты в карьере 

  Дмитро Пидручный — 6 место в спринте
  Михал Крчмарж — 42 место в спринте
  Чен Фаньминь — 90 место в спринте
  Джузеппе Монтелло — 103 место в спринте

  Селина Гаспарин — 1 место в спринте
  Юлия Джима — 2 место в преследовании
  Ирина Старых — 3 место в спринте
  Екатерина Шумилова — 6 место в преследовании
  Франциска Пройс — 12 место в преследовании
  Анаис Шевалье — 27 место в спринте
  Ева Пускарчикова — 36 место в преследовании
  Аня Эржен — 45 место в спринте
  Шардин Слоф — 50 место в преследовании
   — 74 место в спринте
  Анастасия Калина — 75 место в спринте
  Федерика Санфилиппо — 79 место в спринте

Дебют на этапах Кубка мира 

  Чен Фаньминь — 90 место в спринте
  Джузеппе Монтелло — 103 место в спринте

  Анаис Шевалье — 27 место в спринте
  Ева Пускарчикова — 38 место в спринте
  Анастасия Калина — 75 место в спринте
  Федерика Санфилиппо — 79 место в спринте

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

2-й этап